Пливачка трка на 50 метара слободним стилом за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 28. јула (квалификације и полуфинала) и 29. јула (финале) на базену центра за водене спортове. 

Учествовале су 42 такмичарке из 37 земаља. Олимпијски квалификационо време за ову дисциплину износило је 58,70 с и њега су испливале 23 такмичарке. Преко олимпијског селекционог времена које је износило 1:00,75 накнадно се на игре уврстило 15 такмичарки. Светска пливачка федерација је за ову дисциплину доделила и 4 специјалне позивнице. 

Златну медаљу уз нови светски рекорд освојила је Американка Дејна Волмер остваривши време од 55,98.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења постављенис су следећи нови рекорди:

Резултати квалификација 
Укупно 42 такмичарке су подељене у 6 квалификационих група формираних на основу резултата из ове године. Пласман у полуфинала обезбедило је 16 са најбољим временима. Гранично време је износило 58,74. Међутим пошто је Холанђанка Инге Декер одустала од наступа у полуфиналу иако је имала десето време квалификација уместо ње у полуфинале је уврштена Канађанка Катрин Савар.

Резултати полуфинала

Semifinal 1 

Полуфинале 2

Резултати финала

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена веб страница
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.